Bundy est un patronyme anglo-saxon.

Personnalités 
 Alan Bundy (1947-), professeur à l'École des sciences informatiques de l'Université d'Édimbourg
 Brooke Bundy (1944-), actrice américaine
 Carol Bundy, tueuse en série américaine
 Dorothy Bundy (1916-2014), joueuse de tennis américaine
 Dylan Bundy (1992-), joueur de baseball américain
 Edgar Bundy (1862-1922), peintre britannique
 John Elwood Bundy (1853-1933), peintre américain
 King Kong Bundy (1957-2019), pseudonyme d'un catcheur américain
 Laura Bell Bundy (1981), actrice américaine
 May Bundy (1886-1975), joueuse de tennis américaine
 McGeorge Bundy (1919-1996), conseiller à la sécurité présidentielle américain
 Ted Bundy (1946-1989), tueur en série américain

Personnage de fiction 
 Alphonse Hercules "Al" Bundy dans la série télévisée américaine Mariés, deux enfants

Homonymie de patronyme